Пётр Шпак:
 Шпак, Пётр Савельевич (1915—1977) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза;
 Шпак, Пётр Фёдорович (1931—2002) — украинский советский геолог и коммунистический деятель.